

Persone 
Emy Cesaroni – cantante
Ferdinando Cesaroni – politico
Giancarlo Cesaroni – discografico
Gino Cesaroni – politico
Lamberto Cesaroni – discografico
Paolo Cesaroni – sportivo
Simonetta Cesaroni – vittima del delitto di via Poma

Altro 
Palazzo Cesaroni – palazzo neoclassico
I Cesaroni – serie televisiva